Шахта «Центральна» — державне підприємство в м. Мирноград
 Шахта «Центральна» — державне підприємство в м. Торецьк